Aegis puede referirse a:

 Égida, escudo antiguo, por su nombre en griego antiguo, αἰγίς.
 El sistema de combate Aegis.
 Aegis BMD, o ABMD, programa de la Agencia de Defensa de Misiles Estados Unidos perteneciente al Departamento de Defensa y desarrollado para proporcionar una defensa contra misiles balísticos.
 "Aégis", tercer álbum de estudio de la banda gótica noruega Theatre of Tragedy.
 Aegis, agrupación de música pop de Filipinas formada en Ciudad Quezón en 1995.
 The Aegis, periódico local del condado de Harford, Maryland, Estados Unidos.
 The Ǣgis, o Independent weekly expositor, semanario de corta duración con sede en Londres, publicado desde el 3 de julio de 1818 hasta el 18 de septiembre de ese mismo año.
 Aegis Group plc, grupo dedicado a la multimedia e investigación de mercados que cotiza en Bolsa de Valores de Londres (AGS).
 Aegis (Trey Rollins), un superhéroe que apareció por primera vez en la serie de Marvel Comics New Warriors.
 Aegis, un sistema operativo experimental de exonúcleo creado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts.